El nombre propio japonés Tatsuta puede referirse a:

Tatsuta (Aichi), antigua población japonesa de la Prefectura de Aichi.
El río Tatsuta, en la Prefectura de Nara.
El santuario Tatsuta, en la Prefectura de Nara.
Tatsuta, cañonero de la Armada Imperial Japonesa.
Tatsuta, crucero de la Armada Imperial Japonesa.
Tatsuta Maru, transatlántico de la compañía NYK Line, requisado por la Armada Imperial Japonesa.
El pollo Tatsuta, un estilo de pollo frito típico de Japón.